Berland ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Berland (1950–1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 Knut Tore Berland (* 1964), norwegischer Biathlet und Biathlontrainer
 Lucien Berland (1888–1962), französischer Insektenkundler
 Robert Berland (* 1961), US-amerikanischer Judoka
 Roland Berland (* 1945), französischer Radrennfahrer